Reprezentacja Gruzji w rugby 7 mężczyzn –  zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Gruzji w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Gruziński Związek Rugby, członek FIRA-AER oraz IRB.

Turnieje

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w mistrzostwach Europy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Gruzji w rugby union